Иван Каспаров:
 Каспаров, Иван Петрович (1740—1814) — генерал-лейтенант, тайный советник, губернатор Кавказской губернии (1802—1805).
 Каспаров, Иван Яковлевич (1935—2014) — советский и российский тренер по гандболу, заслуженный тренер России.